Kabinett Cossiga steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Cossiga I 
 Kabinett Cossiga II